Coro (arquitetura) - área de uma igreja
 Coro (cantor) - cantor de freestyle
 Coro (música) - grupo de cantores (coral)
 Coro (teatro) - teatro na Grécia Antiga
 Coro (Venezuela) - cidade da Venezuela, no estado de Falcón
 CO.RO. - grupo de eurodance formado em 1992 na Itália
 Coró, larva do bicho-do-coco

!Desambiguações mal formatadas